Marian Nowak, działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, były prezes Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku
 Marian Nowak (1921–2000), polski artysta rzeźbiarz-metaloplastyk
 Marian Nowak (1903–1972), polski aktor (Zimowy zmierzch)
 Marian Nowak (ur. 1953), profesor fizyki, specjalizuje się w fizyce ciała stałego
 Marian Nowak (1929-2014), profesor inżynierii